Ponzesi – abitanti di Arcinazzo Romano
Ponzesi – abitanti di Ponza